Ópera — espetáculo musical
 Opera — navegador (web browser)
 Opera Software — empresa de software criadora do navegador Opera
 Opera (RPG) — jogo de RPG
 Opera (Milão) — comuna italiana da província de Milão
 Estação Ópera — o Metro de Madrid